Gallego se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduardo Gallego
 María Jesús Gallego Cidoncha
 María Teresa Gallego
 Oscar Florencio Gallego